STT est un sigle pouvant désigner :
En Français
Baccalauréat sciences et technologies tertiaires, un baccalauréat de la voie technologique en France
Signalisation Transmise à Tort, en France, réponse donnée à la suite d'un incident signalé par un abonné, lorsque l'opérateur propriétaire des lignes (en général Orange) n'a pas détecté de problème sur le câblage cuivre de la ligne téléphonique.
Société des transports de Tunis, une entreprise de transport en commun tunisienne
Syndrome transfuseur-transfusé, une maladie touchant les jumeaux avant la naissance
Syndrome thrombotique thrombocytopénique, une forme de purpura
Système de traitement transactionnel, en traitement informatisé des données 
En anglais
Special Tactics Team
State Street Corporation
State Transition Table
Speech To Text Reconnaissance vocale en anglais : :en:Speech recognition
En serbo-croate
Slobodna teritorija Trsta : le territoire libre de Trieste, état neutre qui exista de 1947 à 1954.

STT est un code pouvant désigner :
 le Cyril E. King Airport sur l'île de Saint Thomas, dans les îles vierges américaines selon le code IATA
STT est aussi une abréviation en biologie désignant le syncytiotrophoblaste.